Затеихинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Пучежского района Ивановской области. 

Административный центр — деревня Затеиха.

История 
Затеихинское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 49-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Пучежского района